WVI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Watsonville, Stati Uniti